Liviu-Ionuț Moșteanu () este un deputat român, ales în 2016 și reales  în 2020. Este purtătorul de cuvânt USR-PLUS și este liderul grupurilor parlamentare USR-PLUS.

Vezi și 
 Legislatura 2016-2020 (Camera Deputaților)
 Parlamentul României

Legături externe 
 Activitatea parlamentară
 Adevărul Live. Ionuț Moșteanu, despre relația USR cu PNL și alegerile din 2019, interviu realizat de Radu Eremia, Adevărul.ro -  28 martie 2018

Politicieni români în viață
Deputați români 2016-2020
Membri ai Uniunii Salvați România
Oameni din Ștefănești
Deputați români 2020-2024
Manageri români